

Anno 
 716 o 716 a.C.

Codici 
 716 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Palmer Divide Observatory, a Colorado Springs, nella Contea di El Paso (Colorado), degli Stati Uniti

Matematica 
 716 – numero